Il singolare del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 6 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Cássio Motta che ha battuto in finale Fernando Roese 6-4, 6-3.

Teste di serie 

Assente
 Fernando Roese (finale)
 Massimo Cierro (quarti di finale)
 Danilo Marcelino (primo turno)

 João Cunha e Silva (semifinali)
 Luis Lobo (quarti di finale)
 José Daher (secondo turno)
 Martin Stringari (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1991